Gaël Monfils var regerande mästare, men han valde att inte försöka försvara sin titel.

Andrej Rubljov vann titeln efter ha besegrat Márton Fucsovics med 7–6(7–4), 6–4 i finalen. Det var Rubljovs fjärde raka vinst i en 500 Series-turnering.

Seedning

  Daniil Medvedev (Första omgången)
  Stefanos Tsitsipas (Semifinal)
  Alexander Zverev (Första omgången)
  Andrej Rubljov (Mästare) 
  Roberto Bautista Agut (Första omgången)
  David Goffin (Andra omgången)
  Félix Auger-Aliassime (Första omgången)
  Stan Wawrinka (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Márton Fucsovics (Kvalificerad)
  Jérémy Chardy (Kvalificerad)
  Cameron Norrie (Kvalificerad)
  Marcos Giron (Kvalificerad)
  Pierre-Hugues Herbert (Kvalificeringsmatch)
  Norbert Gombos (Kvalificeringsmatch)
  Andreas Seppi (Kvalificeringsmatch)
  Antoine Hoang (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Márton Fucsovics
  Jérémy Chardy
  Cameron Norrie
  Marcos Giron

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2021 – Singel
ABN AMRO World Tennis Tournament 2021 – Singel